René Benoît peut désigner :

 René Benoît (1521-1608), religieux français ;
 René Benoît (1937-), homme politique français.